Die Western & Southern Open 2014 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2014, welches vom 11. bis 17. August 2014 in Mason bei Cincinnati ausgetragen wurde. 

Die Vorjahressiegerin im Einzel war Wiktoryja Asaranka, im Doppel waren Hsieh Su-wei / Peng Shuai die Titelverteidigerinnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paarungen. Die acht topgesetzten Spielerinnen im Einzel sowie die vier topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Mason (Ohio)